

А 

Хришћанска имена
Хришћанска